Machault (Ardennes)
 Machault (Seine-et-Marne)

Personen
Guillaume de Machault (ook Machaut), (1300 à 1305 – 1377), Frans geestelijke, componist en dichter
Jean-Baptiste de Machault d'Arnouville (1701-1794), Frans staatsman
Louis-Charles de Machault (1737-1820), Frans bisschop